Kruesz ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Kruesz (1879–1960), österreichischer Landespolitiker 
 Krizosztom Kruesz (1819–1885), ungarischer Abt

Siehe auch:
 Krüss